Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker ha vinto il torneo battendo in finale Goran Ivanišević 7-6 (7-4), 4-6, 7-5.

Teste di serie 

  Stefan Edberg (semifinale)
  Goran Ivanišević (finale)
  Boris Becker (campione)
  Andrej Čerkasov (semifinale)

 Marc Rosset (primo turno) 
 Javier Sánchez (quarti) 
 Jan Siemerink (secondo turno) 
 Tomás Carbonell (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Sigolare
ATP Tour 1993